Le Championnat du Maroc de football féminin 2007-2008 est la  du championnat du Maroc de football féminin. Les seize meilleures équipes du pays sont réparties en deux poules où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux premiers de chaque groupes s'affrontent pour remporter le championnat et les deux derniers de chaque groupes sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de National 2, la seconde division marocaine du football féminin qui sera créée lors de la saison prochaine. 

C'est la première saison se déroulant en deux poules avant cette édition c'étaient les premiers de leurs ligues qui s’affrontaient pour remporter le championnat.

C'est le FC Berrechid qui remporte le championnat cette saison après avoir battu lors de la finale nationale le Chabab Atlas Khénifra. C'est le quatrième titre de champion du Maroc de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Trône face au même adversaire.

Les clubs de l'édition 2007-2008

Compétition

Classement

Groupe Nord

Groupe Sud

Résultats

Groupe Nord

Groupe Sud

Finale pour le titre

Bilan de la saison

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football

Maroc
Maroc